Louka può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Louka, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Louka, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Louka, quartiere di Znojmo, in Moravia Meridionale, sede di un'importante abbazia premostratense
Louka u Litvínova, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem